{{Сезон командного турнира
|Название      = XXX чемпионат России (Суперлига)
|Даты          = 25 сентября 2020 —11 апреля 2021
|Команды       = 14
|Чемпион       = «Динамо»
|Второй        = «Зенит» (СПб) 
|Третий        = «Локомотив»
|Матчей всего  = 
|Игрок         = Павел Панков («Динамо»)
|Предыдущий    = 2019/2020
|Следующий     = 2021/2022
}}XXX чемпионат России по волейболу среди 14 команд мужской Суперлиги проходил с 25 сентября 2020 по 11 апреля 2021 года. Чемпионский титул в третий раз в истории выиграла команда «Динамо» (Москва).

 Предварительный этап 
На предварительном этапе команды сыграли в два круга по разъездному календарю. Два сильнейших коллектива напрямую вышли в решающую стадию чемпионата — «Финал шести», а команды, занявшие места с 3-го по 10-е, стали участниками стыковых матчей за выход в «Финал шести».

В матче 2-го тура действующий чемпион страны «Локомотив» и обладатель Кубка «Зенит» (Казань) разыграли Суперкубок России. Игра была посвящена памяти советского волейболиста Николая Михеева.

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в регламент чемпионата России во всех лигах были внесены соответствующие дополнения. При организации тренировочного процесса и во время проведения матчей клубы были обязаны соблюдать постановления, распоряжения и рекомендации Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, региональных и федеральных властей, Роспотребнадзора. Допуск волейболистов и клубного персонала к матчам был разрешён только при наличии отрицательных результатов ПЦР-тестов, полученных за 48 часов до даты игры. По ходу предварительного этапа только 6 команд не уходили на карантин — «Зенит» (Казань), «Факел», «Кузбасс», «Югра-Самотлор», «Урал» и «Газпром-Югра».

 Турнирная таблица 

 Результаты матчей 

 Финальный этап 

 Стыковые матчи 
Матчи за выход в «Финал шести» проводятся до двух побед по системе 1—1—1.

 «Зенит» (Кз) — «Енисей» — 2—0
 1-й матч. 21 марта. Казань. 3:0 (25:14, 25:13, 25:19)
 2-й матч. 28 марта. Красноярск. 3:1 (29:31, 25:21, 25:13, 25:22) 
 «Зенит» (СПб) — «Югра-Самотлор» — 2—0
 1-й матч. 20 марта. Санкт-Петербург. 3:0 (25:14, 25:17, 25:17)
 2-й матч. 28 марта. Нижневартовск. 3:2 (19:25, 22:25, 25:18, 25:13, 15:12) 

 «Факел» — АСК — 2—1
 1-й матч. 20 марта. Новый Уренгой. 3:1 (26:28, 25:20, 25:18, 25:21)
 2-й матч. 28 марта. Нижний Новгород. 0:3 (22:25, 23:25, 19:25)
 3-й матч. 31 марта. Новый Уренгой. 3:0 (25:18, 25:16, 25:18)
 «Локомотив» — «Урал» — 2—0
 1-й матч. 20 марта. Новосибирск. 3:0 (25:20, 25:21, 25:19)
 2-й матч. 28 марта. Уфа. 3:2 (25:21, 26:28, 30:32, 25:17, 18:16)

 «Финал шести» 
Матчи прошли с 5 по 10 апреля на площадке московского «Динамо», ставшего победителем предварительного этапа.

 Группа А 

 Группа Б 

 Матч за 5-е место 
9 апреля
 «Факел» — «Зенит» (Кз) — 1:3 (21:25, 25:23, 15:25, 19:25)

 Полуфиналы 
9 апреля
 «Кузбасс» — «Зенит» (СПб) — 2:3 (24:26, 25:22, 26:24, 22:25, 11:15)
 «Динамо» — «Локомотив» — 3:1 (25:17, 25:13, 16:25, 25:23)

 Матч за 3-е место 
10 апреля
 «Кузбасс» — «Локомотив» — 1:3 (26:24, 23:25, 13:25, 21:25) 

 Финал 
«Зенит» (СПб) — «Динамо» — 1:3 (21:25, 18:25, 25:23, 24:26) «Зенит»: Антуан Бризар — 4 (0, 3, 1), Виктор Полетаев — 5 (5, 0, 0), Ореоль Камехо — 4 (4, 0, 0), Егор Клюка — 12 (10, 0, 2), Иван Яковлев — 10 (5, 3, 2), Дмитрий Пашицкий — 9 (3, 6, 0), Сергей Мелкозёров (либеро), Иван Подребинкин — 10 (6, 1, 3), Кирилл Урсов — 3 (3, 0, 0).«Динамо»: Павел Панков — 4 (2, 0, 2), Цветан Соколов — 27 (24, 1, 2), Ярослав Подлесных — 11 (6, 1, 4), Антон Сёмышев — 6 (4, 1, 1), Илья Власов — 6 (5, 0, 1), Вадим Лихошерстов — 13 (4, 5, 4), Евгений Баранов (либеро), Чеслав Свентицкис — 1 (0, 0, 1), Сэм Деру — 2 (0, 2, 0).Судьи: Александр Рябцов (Кострома), Николай Книжников (Нижневартовск).Время матча — 1:51 (27+25+28+31). Очки — 88:99 (атака — 36:45, блок — 13:10, подача — 8:15, ошибки соперника — 31:29).10 апреля. Москва. Волейбольная арена «Динамо».СМИ: 

Самым ценным игроком «Финала шести» был признан связующий «Динамо» Павел Панков.

 Матчи за 11—14-е места 
Команды, не попавшие в плей-офф, сыграли в два круга на площадках 12-й и 11-й команд по итогам предварительного этапа с учётом результатов всех ранее сыгранных матчей. Ни одна из команд не покинет Суперлигу по спортивному принципу.

 Самые результативные 

 Итоговое положение 

 Награды 
По итогам сезона Всероссийская федерация волейбола определила лучших игроков и тренера. Ими стали:
 MVP сезона: Цветан Соколов («Динамо»)
 MVP «Финала шести»: Павел Панков («Динамо»)
 Связующий: Павел Панков («Динамо»)
 Блокирующий: Иван Яковлев («Зенит» СПб)
 Либеро: Евгений Баранов («Динамо»)
 Тренер: Константин Брянский («Динамо»)

 Составы 
 «Динамо» (Москва): Павел Панков — 30 матчей, 111 партий / 133 очка (31 в атаке, 52 на блоке, 50 с подачи); Илья Власов — 30, 109 / 284 (189, 78, 17); Вадим Лихошерстов — 30, 95 / 200 (110, 64, 26); Ярослав Подлесных — 29, 99 / 338 (272, 32, 34); Евгений Баранов — 27, 95; Чеслав Свентицкис — 28, 66 / 5 (1, 0, 4); Антон Сёмышев — 25, 87 / 227 (173, 21, 33); Цветан Соколов — 24, 83 / 431 (360, 30, 41); Сэм Деру — 20, 58 / 208 (174, 22, 12); Романас Шкулявичус — 19, 42 / 168 (148, 14, 6); Алексей Кабешов — 9, 14; Максим Белогорцев — 8, 19 / 25 (7, 13, 5); Юрий Бережко — 7, 7 / 6 (6, 0, 0); Владимир Съёмщиков — 5, 11 / 14 (8, 6, 0); Семён Дмитриев — 5, 8; Лаури Керминен — 2, 7; Иван Каратаев — 1, 1. Главный тренер — Константин Брянский.

 «Зенит» (Санкт-Петербург): Иван Яковлев — 32, 117 / 337 (211, 95, 31); Антуан Бризар — 31, 114 / 111 (34, 43, 34); Егор Клюка — 29, 103 / 345 (264, 52, 29); Кирилл Урсов — 28, 82 / 174 (134, 27, 13); Виктор Полетаев — 24, 80 / 351 (288, 31, 32); Сергей Мелкозёров — 24, 75; Иван Подребинкин — 23, 60 / 150 (115, 14, 21); Александр Дьячков — 22, 47 / 17 (4, 1, 12); Ореоль Камехо — 18, 61 / 198 (173, 16, 9); Дмитрий Пашицкий — 17, 66 / 160 (98, 49, 13); Евгений Андреев — 17, 57; Игорь Филиппов — 14, 45 / 81 (51, 24, 6); Дмитрий Ковалёв — 13, 22 / 10 (4, 3, 3); Максим Космин — 10, 13 / 20 (15, 5, 0); Омар Курбанов — 9, 11 / 9 (9, 0, 0). Главный тренер — Туомас Саммелвуо.

 «Локомотив»: Дражен Лубурич — 31, 113 / 518 (425, 16, 77); Роман Мартынюк — 31, 112; Марко Ивович — 31, 98 / 270 (220, 19, 31); Константин Абаев — 29, 98 / 64 (11, 32, 21); Ильяс Куркаев — 28, 100 / 229 (164, 50, 15); Сергей Савин — 28, 97 / 349 (276, 41, 32); Алексей Родичев — 28, 81 / 170 (137, 20, 13); Дмитрий Щербинин — 27, 79 / 106 (57, 34, 15); Дмитрий Лызик — 23, 67 / 137 (98, 34, 5); Павел Круглов — 21, 44 / 88 (76, 12, 0); Семён Кривитченко — 13, 39; Александр Воропаев — 13, 34 / 9 (1, 5, 3); Игорь Тисевич — 11, 22 / 10 (1, 3, 6); Илья Казаченков — 4, 10 / 4 (2, 0, 2); Денис Голубев — 4, 4; Юрий Бражнюк — 3, 5 / 4 (3, 1, 0); Слави Костадинов — 2, 6 / 1 (0, 1, 0); Александр Ткачёв — 2, 4 / 5 (5, 0, 0); Иван Комаров — 1, 1 / 1 (1, 0, 0). Главный тренер — Пламен Константинов.

 «Кузбасс»: Игорь Кобзарь — 30, 113 / 96 (39, 19, 38); Петар Крсманович — 29, 113 / 279 (204, 53, 22); Александр Маркин — 29, 102 / 304 (251, 31, 22); Иван Зайцев — 28, 109 / 485 (420, 31, 34); Михаил Щербаков — 27, 103 / 207 (110, 78, 19); Евгений Сивожелез — 26, 81 / 235 (172, 21, 42); Алексей Обмочаев — 22, 78; Антон Карпухов — 22, 55 / 166 (136, 14, 16); Роман Пакшин — 19, 41 / 105 (78, 23, 4); Егор Кречетов — 19, 31 / 13 (3, 5, 5); Богдан Гливенко — 16, 30 / 57 (54, 0, 3); Владимир Шишкин — 15, 47; Инал Тавасиев — 13, 33 / 51 (34, 15, 2); Иван Демаков — 5, 9 / 11 (9, 2, 0). Главный тренер — Алексей Вербов.

 «Зенит» (Казань): Андрей Сурмачевский — 31, 113 / 100 (64, 12, 24); Максим Михайлов — 30, 112 / 489 (400, 48, 41); Александр Бутько — 29, 100 / 58 (26, 19, 13); Артём Вольвич — 26, 99 / 229 (147, 78, 4); Бартош Беднож — 25, 84 / 298 (225, 32, 41); Валентин Голубев — 24, 86; Александр Волков — 24, 81 / 184 (120, 50, 14); Фёдор Воронков — 24, 71 / 239 (203, 19, 17); Денис Земчёнок — 24, 44 / 35 (29, 3, 3); Эрвин Нгапет — 23, 82 / 264 (220, 20, 24); Валентин Кротков — 22, 67; Лоран Алекно — 17, 39 / 8 (1, 5, 2); Алексей Кононов — 16, 47 / 82 (62, 19, 1); Михаил Лабинский — 12, 25 / 4 (4, 0, 0); Артём Смоляр — 9, 19 / 27 (15, 12, 0); Илья Фёдоров — 5, 15; Владислав Бабичев — 1, 1. Главный тренер — Владимир Алекно.

 «Факел»: Максим Жигалов — 32, 123 / 463 (352, 46, 65); Дмитрий Волков — 31, 125 / 553 (442, 58, 53); Тимофей Жуковский — 31, 115 / 56 (27, 19, 10); Денис Богдан — 29, 119 / 430 (348, 32, 50); Эрик Шоджи — 29, 117; Виталий Дикарёв — 29, 107 / 187 (114, 48, 25); Александр Гуцалюк — 28, 100 / 167 (102, 47, 18); Дмитрий Яковлев — 25, 65 / 66 (58, 4, 4); Алексей Сафонов — 24, 64 / 90 (61, 26, 3); Сергей Антипкин — 23, 47 / 12 (4, 3, 5); Александр Болдырев — 18, 36 / 24 (22, 2, 0); Илья Петрушов — 9, 19; Анатолий Володин — 6, 14 / 15 (14, 0, 1); Никита Стуленков — 6, 13 / 28 (13, 15, 0); Никита Мушенко — 1, 1 / 2 (2, 0, 0). Главный тренер — Камилло Плачи (до 2 февраля), Михаил Николаев.

 «Урал»: Дмитрий Коленковский — 28, 102 / 207 (134, 63, 10); Егор Феоктистов — 27, 85 / 210 (165, 35, 10); Роман Порошин — 25, 93 / 41 (11, 27, 3); Джон Гордон Перрин — 25, 92 / 310 (264, 33, 13); Максим Куликов — 25, 91 / 155 (95, 49, 11); Евгений Рыбаков — 25, 69 / 205 (172, 14, 19); Роман Брагин — 24, 90; Сергей Никитин — 19, 58 / 129 (113, 14, 2); Мацей Музай — 17, 55 / 273 (235, 18, 20); Сергей Бондарев — 11, 30; Никита Иванков — 11, 26 / 7 (4, 0, 3); Леонид Кузнецов — 5, 9 / 13 (8, 4, 1); Виктор Пивоваров — 4, 11 / 2 (2, 0, 0); Олег Терентьев — 4, 8 / 4 (2, 2, 0); Михаил Моров — 2, 6 / 4 (3, 1, 0); Ярослав Остраховский — 2, 4 / 5 (1, 3, 1); Игорь Фролов — 2, 3. Главный тренер — Игорь Шулепов.

 АСК: Денис Петров — 29, 112 / 53 (21, 16, 16); Андрей Титич — 28, 110 / 319 (271, 20, 28); Александр Мельников — 28, 109 / 218 (139, 53, 26); Дмитрий Виецкий — 28, 99 / 452 (416, 12, 24); Артём Зеленков — 27, 109; Иван Валеев — 26, 86 / 217 (181, 14, 22); Виталий Фетцов — 24, 51 / 119 (102, 12, 5); Виктор Никоненко — 23, 84 / 153 (92, 44, 17); Александр Пятыркин — 22, 54 / 125 (104, 16, 5); Александр Хайбулов — 19, 25 / 3 (1, 1, 1); Антон Андреев — 15, 48 / 70 (44, 25, 1); Дмитрий Шевляков — 13, 18 / 8 (8, 0, 0); Артём Крайнов — 7, 12; Клим Мозжухин — 2, 4 / 8 (7, 0, 1). Главный тренер — Юрий Филиппов.

 «Югра-Самотлор»: Виталий Папазов — 28, 104 / 473 (417, 42, 14); Кирилл Пиун — 28, 100 / 159 (98, 37, 24); Дмитрий Макаренко — 27, 92 / 232 (197, 19, 16); Юрий Цепков — 27, 80 / 125 (82, 36, 7); Игорь Коваликов — 26, 79 / 27 (16, 6, 5); Никита Вишневецкий — 25, 91; Валентин Безруков — 24 / 70 / 43 (20, 17, 6); Егор Богачёв — 24, 63 / 159 (144, 5, 10); Илья Кириллов — 23, 63; Ярослав Верный — 21, 60 / 93 (59, 32, 2); Назар Литвиненко — 17, 31 / 17 (15, 2, 0); Савелий Поздняков — 12, 26 / 30 (27, 2, 1); Максим Титов — 5, 8 / 1 (0, 0, 1); Александр Глинский — 4, 8 / 10 (8, 1, 1); Тимур Хисматуллин — 2, 5; Никита Поломошин — 1, 1. Главный тренер — Валерий Пясковский.

 «Енисей»: Ян Ерещенко — 28, 101 / 297 (255, 16, 26); Александр Крицкий — 28, 98 / 174 (119, 52, 3); Александр Янутов — 28, 98; Валентин Стрильчук — 27, 82 / 46 (21, 17, 8); Данила Гаврилов — 26, 62 / 37 (32, 2, 3); Дмитрий Жук — 24, 83 / 186 (125, 56, 5); Тодор Скримов — 23, 81 / 305 (238, 13, 54); Роман Жось — 22, 57 / 17 (4, 7, 6); Кирилл Клец — 19, 70 / 335 (296, 21, 18); Иван Полянский — 19, 58 / 61 (47, 5, 9); Иван Пискарёв — 17, 32 / 27 (23, 4, 0); Никита Аксютин — 14, 30 / 62 (50, 8, 4); Антон Максимов — 13, 29 / 30 (25, 5, 0); Илья Чубыкин — 4, 6; Дмитрий Кравченко — 3, 4 / 2 (1, 1, 0); Владислав Тришин — 1, 2; Антон Бучацкий — 1, 1 / 1 (1, 0, 0). Главный тренер — Александр Климкин.

 «Динамо-ЛО»: Александр Абросимов — 32, 117 / 226 (137, 73, 16); Денис Бирюков — 31, 116 / 417 (351, 35, 31); Никита Алексеев — 28, 99 / 386 (335, 26, 25); Лукаш Дивиш — 26, 83 / 201 (170, 16, 15); Максим Шпилёв — 25, 69 / 182 (153, 20, 9); Славомир Бярда — 22, 56 / 85 (64, 21, 0); Иван Лукьяненко — 21, 66 / 18 (2, 5, 11); Антон Ботин — 21, 57 / 171 (146, 15, 10); Семён Кривитченко — 19, 69; Артём Мельников — 19, 57 / 94 (58, 30, 6); Дмитрий Кириченко — 18, 53; Сергей Бусел — 14, 40 / 80 (50, 26, 4); Игорь Тисевич — 12, 47 / 17 (5, 6, 6); Артём Барабаш — 8, 22; Андрей Колесник — 5, 9 / 4 (4, 0, 0); Данила Кузьмин — 4, 11; Данил Андреев — 3, 5 / 1 (1, 0, 0); Евгений Скляренко — 1, 2 / 5 (4, 0, 1); Валерий Чегодаев — 1, 2. Главный тренер — Олег Согрин (до 1 февраля), Ярослав Василенко.

 «Газпром-Югра»: Ражабдибир Шахбанмирзаев — 32, 117 / 480 (410, 32, 38); Денис Черейский — 31, 119 / 293 (217, 68, 8); Артём Довгань — 31, 114 / 209 (134, 56, 19); Алексей Чанчиков — 30, 117; Евгений Рукавишников — 28, 113 / 68 (28, 31, 9); Кирилл Костыленко — 26, 100 / 269 (231, 30, 8); Кирилл Фиалковский — 25, 89 / 182 (157, 13, 12); Иван Никишин — 24, 84 / 234 (208, 16, 10); Александр Слободянюк — 22, 56 / 60 (51, 4, 5); Максим Кириллов — 18, 53 / 6 (0, 0, 6); Егор Якутин — 15, 34 / 51 (25, 22, 4); Павел Ахаминов — 13, 27 / 6 (2, 3, 1); Данил Ворончихин — 7, 12 / 19 (17, 1, 1); Павел Страдомский — 6, 12 / 2 (0, 1, 1); Родион Мискевич — 4, 12 / 31 (27, 1, 3); Евгений Заступов — 3, 10; Исрапил Гитинов — 3, 5; Артём Хабибуллин — 2, 5; Павел Вахмянин — 2, 2; Евгений Клюпа — 1, 3; Александр Олейников — 1, 3. Главный тренер — Рафаэль Хабибуллин.

 «Нефтяник»: Константин Осипов — 32, 122 / 69 (29, 15, 25); Сергей Панов — 31, 57 / 54 (43, 2, 9); Максим Пурин — 30, 117 / 448 (390, 25, 33); Леонид Щадилов — 30, 83 / 159 (129, 17, 13); Максим Шемятихин — 29, 95 / 277 (240, 19, 18); Максим Максименко — 28, 109; Андрей Ананьев — 27, 101 / 216 (124, 62, 30); Александр Моисеев — 27, 99; Иван Козицын — 27, 93 / 142 (98, 41, 3); Роман Егоров — 27, 60 / 7 (3, 1, 3); Павел Мороз — 25, 73 / 190 (160, 21, 9); Роман Еркин — 20, 49 / 55 (37, 14, 4); Кирилл Кранин — 15, 69 / 65 (42, 14, 9); Сергей Пирайнен — 1, 3 / 4 (4, 0, 0). Главный тренер — Владимир Викулов.

 «Белогорье»: Егор Сиденко — 32, 108 / 255 (209, 21, 25); Иван Кузнецов — 32, 106 / 232 (207, 13, 12); Алексей Самойленко — 30, 110 / 215 (151, 58, 6); Сергей Червяков — 28, 99 / 222 (159, 59, 4); Дмитрий Леонтьев — 28, 71 / 30 (22, 3, 5);  Никита Ерёмин — 26, 94; Габриэле Нелли — 25, 81 / 232 (199, 14, 19); Павел Тетюхин — 24, 91 / 284 (231, 24, 29); Игорь Колодинский — 23, 79 / 49 (26, 13, 10); Дмитрий Ильиных — 18, 43 / 99 (78, 13, 8); Сергей Багрей — 17, 31 / 5 (0, 3, 2); Сергей Рохин — 16, 30 / 42 (30, 6, 6); Всеволод Абрамычев — 15, 43 / 20 (6, 11, 3); Кирилл Моторыгин — 14, 32; Иван Боровняк — 8, 17 / 26 (23, 1, 2); Георгий Заболотников — 7, 17 / 23 (15, 4, 4); Егор Казбанов — 7, 15 / 4 (1, 3, 0); Александр Сафонов — 5, 9 / 3 (3, 0, 0); Денис Бурлаков — 3, 7; Никита Крамаренко — 2, 3; Илья Сподобец — 1, 3 / 8 (7, 0, 1); Руслан Ханипов — 1, 1. Главный тренер —  Игорь Юричич (до 3 октября), Маркос Миранда (до 1 марта), Алексей Казаков.

Курсивом выделены игроки, покинувшие свои команды по ходу сезона.

 Высшая лига «А» 
Команды высшей лиги «А» разделены на группы «Запад» и «Восток». На предварительном этапе в период со 2 октября по 24 января прошли матчи в группах в два круга по туровой системе. Победители групп напрямую вышли в главный финал, а команды, занявшие в группах 2—5-е места, 30 января и 6 февраля сыграли стыковые матчи за выход в решающую стадию турнира.

С 16 по 21 февраля и с 9 по 14 марта состоялись финалы за 1—6-е, 7—12-е и 13—16-е места (команды играли в два круга турами). 27, 28 марта, 3, 4 и 10 апреля команды, занявшие 1—2-е, 3—4-е, 5—6-е места, провели между собой серии матчей до трёх побед по схеме 2—2—1.

 Предварительный этап 

 Группа «Запад» 

 Группа «Восток» 

Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд.

 Квалификационный этап 
 МГТУ — «Тюмень» — 2—0 (3:0, 3:0).
 «Нова» — «Магнитка» — 2—0 (3:2, 3:1).
 «Локомотив-Изумруд» — «Академия-Казань» — 2—0 (3:0, 3:1).
 «Тархан» — «Искра» — 0—2 (0:3, 1:3).

 Финальный этап 

 За 1—6-е места 

 Финал за 5—6-е места. «Искра» — «Нова» — 3—2 (0:3, 3:1, 2:3, 3:0, 3:0).
 Финал за 3—4-е места. «Ярославич» — «Кама» — 1—3 (1:3, 1:3, 3:2, 2:3).
 Финал за 1—2-е места. «Локомотив-Изумруд» — МГТУ — 1—3 (3:1, 0:3, 1:3, 2:3).

 За 7—12-е места 

 За 13—16-е места 

 Высшая лига «Б» Финальный этап за 1—4-е места'''

Игры финального этапа прошли с 9 по 11 апреля в Костроме с учётом набранных на предварительном этапе очков
 
По итогам сезона «Волжанин» завоевал право играть в следующем сезоне в высшей лиге «А».

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди женщин 2020/2021

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Положение о чемпионате
 Результаты и статистика матчей

Чемпионаты России по волейболу среди мужчин
2020 год в волейболе
2021 год в волейболе